Валентин Петухов:
 Петухов, Валентин Афанасьевич (1907—1977) — советский физик.
 Петухов, Валентин Валерьевич (более известен как Wylsacom; род. 1985) — российский видеоблогер и техноблогер.